Davide Manassero – ex pallavolista italiano
 Federico Manassero – generale italiano
 Francesco Manassero – ex calciatore peruviano
 Matteo Manassero – golfista italiano
 Patrizia Manassero – politica italiana